Parachiton är ett släkte av blötdjur. Parachiton ingår i familjen Leptochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsnäckor
Parachiton